≡ kan syfta på:

Matematik 
 ≡ – identitet av två matematiska uttryck, se Identitet (matematik)
 ≡ – kongruensrelation i algebra, se Kongruens modulo

Naturvetenskap 
 ≡ – symbol för en kovalent bindning med bindningstalet 3, se trippelbindning

Se även 
 Ξ – en versal i det grekiska alfabetet, se Xi (bokstav)